North Point (Hongkong) - wijk in Hongkong
 North Point (MTR) - metrostation in bovenstaande wijk